Prowincja Lori – prowincja w Armenii
 Lori Wanadzor – ormiański klub piłkarski
 Lorisowate, małpiatki lori – rodzina nadrzewnych ssaków naczelnych
 Lori – rodzaj w tej rodzinie
 Lori wysmukły
 Lori potto
 Lori mały
 Lori kalabarski
 Loreta Kaçka (Lori) - kosowska piosenkarka